TOQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tocopilla Barriles (Cile)